Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд 2016 проводился с 1 по 3 апреля 2016 в городе Осло.

Победитель чемпионата получал право до следующего чемпионата представлять на международной арене Норвегию как её смешанная сборная команда.

В чемпионате участвовало 6 команд.

Чемпионами стала команда Lag Ramsfjell (скип Магнус Рамсфьелл). Второе место заняла команда Lag Wibe (скип Eline Mjøen). Бронзовые медали завоевала команда Lag Ugland (скип Even Ugland).

Формат турнира 
В групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2016

Спорт в Норвегии в 2016 году
2016
Спортивные соревнования в Осло
Апрель 2016 года